Нотация ( – записване, означение) е система от условни означения, приета в определена област на знанието или практиката.

Терминът може да се отнася до:
 Шахматна нотация
 Музикална нотация
 Математическа нотация